Ма́цей Стани́слав Зе́мба (, род. 1957, Гданьск, Польша) — польский ,  восточной философии (особенно буддийской, индийской и китайской, а также тибетской, японской, корейской, вьетнамской, малайско-индонезийской и т.д.), и африканской этнофилософии.

Биография 
 В 1981 году окончил Люблинский католический университет.
 В 1985—1986 годах учился в Париже и Монреале.
 С 1984 — научный сотрудник Кафедры истории философии Люблинского католического университета.
 1989 — .
 В 1991—1997 годах — консул Республики Польша в Париже и Монреале.
 С 1998 года — в правительстве Люблинского воеводства, курирует евроинтеграцию, международное сотрудничество и региональное развитие.

Участвует в многочисленных проектах, связанных с польско-украинским и польско-белорусским трансграничным сотрудничеством, особенно в еврорегионе «Буг».

Автор многочисленных публикаций, редактор раздела философии Востока во Всеобщей Энциклопедии Философии (, Lublin, 2000—2008).

Примечания

Ссылки 
 Страница М. Зембы на сайте Люблинского католического университета

Востоковеды Польши
Консулы Польши во Франции